

Divinazione 
 Mantica – presunta capacità di ottenere informazioni, ritenute inaccessibili, da fonti soprannaturali

Persone 
 Alfredo Mantica (1943) – politico italiano
 Antonio Mantica (1871-1958) – religioso italiano
 Francesco Mantica (1534-1614) – cardinale e giurista italiano
 Francesco Mantica (1727-1802) – cardinale italiano
 Germanicus Mantica (...–1639) – presbitero cattolico italiano
 Giuseppe Mantica (1865-1907) – politico, scrittore e funzionario italiano
 Giuseppe Giovanni Mantica (1876-1947) – politico italiano
 Paolo Mantica (1878-1935) – sindacalista, avvocato e giornalista italiano